Amerikai Egyesült Államok
 Medora (Észak-Dakota)
 Medora (Illinois)
 Medora (Indiana)
 Medora (Kansas)